Премия «Спутник» за лучшую музыку к фильму () — ежегодная награда, присуждаемая Международной пресс-академией. Ханс Циммер — самый награжденный и самый номинированный композитор в этой категории, с пятью победами и семью номинациями.

Победители и номинанты

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания 

Музыка